Nationales Kulturdenkmal steht für:

 allgemein Denkmale nationaler Bedeutung, siehe Kulturgut nationaler Bedeutung
 speziell Bauten als Erinnerungsort für die Idee der Nation, siehe Nationaldenkmal

Nationale Schutzkategorien – zu den Objekten siehe jeweils dort:
 Nationales Kulturdenkmal der Volksrepublik China, 全國重點文物, Quánguó zhòngdiǎn wénwù
 Nationales Kulturdenkmal (Estland), kultuurimälestis
 Nationales Kulturdenkmal (Tschechien), Národní kulturní památka

Siehe auch:
 Nationalmonument – auch zu anderen Sprachen
 Nationales Kulturgut – auch zu anderen Sprachen